Rezultati Prvenstva Anglije 1959 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Alex Olmedo je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Alex Olmedo (Prvak)
  Neale Fraser (Četrtfinale)
  Nicola Pietrangeli (Prvi krog)
  Bobby Wilson (Četrtfinale)
  Barry Mackay (Polfinale)
  Luis Ayala (Četrtfinale)
  Kurt Nielsen (Drugi krog)
  Roy Emerson (Polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1959